Bussières ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Bussières (Côte-d’Or) im Département Côte-d'Or
 Bussières (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
 Bussières (Loire) im Département Loire
 Bussières (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme
 Bussières (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Bussières (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
 Bussières (Yonne) im Département Yonne

sowie mit Namenszusatz:
 Bussières-et-Pruns im Département Puy-de-Dôme

Bussières ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Marie Bussières (1910–1978), kanadischer Organist
 Lizanne Bussières (* 1961), kanadische Leichtathletin
 Pascale Bussières (* 1968), kanadische Schauspielerin
 Pierre Bussières (1939–2014), kanadischer Politiker
 Raymond Bussières (1907–1982), französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Bussière